Rudyard est un patronyme, prénom et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
John Rudyard (1650-c. 1718), second constructeur du phare d'Eddystone en Angleterre
Thomas Rudyard (1640-1692), gouverneur anglais de la province d'East Jersey
Benjamin Rudyard (1572-1658), poète et homme politique anglais

Prénom
Rudyard Griffiths (né en 1970), présentateur télé canadien
Rudyard Kipling (1865-1936), poète et auteur anglais
Rudyard Spencer (né en 1944), homme politique jamaïcain

Toponyme

Rudyard, communauté du comté de Coahoma dans le Mississippi
Rudyard, communauté du comté de Hill dans le Montana
Rudyard Township, civil township du comté de Chippewa dans le Michigan

Rudyard, village du Staffordshire
Lac Rudyard, lac du Staffordshire

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom
Homonymie de toponyme